Uihlein

steht für
 Tapetenhaus Uihlein, ein in den 1950er Jahren in Hannover erbautes Geschäftshaus unter Denkmalschutz

ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Uihlein (1852–1935), deutscher Brauer
 August Uihlein (1842–1911), deutscher Unternehmer
 Edward Uihlein (1845–1921), deutscher Unternehmer
 Henry Uihlein (1844–1922), deutscher Brauer
 Kurt Uihlein (1919–2013), deutscher Unternehmer, Mäzen und Honorarkonsul, Gründer der Deutsch-Jordanischen Gesellschaft